Такмичење у бацању кугле у мушкој конкуренцији на 20. Европском првенству у атлетици у дворани 1989. одржано је 18. фебруара у Хагу (Холандија).

Титулу европског првака освојену на Европском првенству у дворани 1988. у Будимпешти  није бранио Ремигиу Махура из Чехословачке.

Земље учеснице 
Учествовало је 12 бацача кугле из 12 земаља.

  Грчка (1)
  Западна Немачка (1)
  Исланд (1)
  Источна Немачка (1)
  Норвешка (1)
  Пољска (1)
  Совјетски Савез (1)
  Уједињено Краљевство (1)
  Финска (1)
  Француска (1)
  Холандија (1)
  Чехословачка (3)

Рекорди

Освајачи медаља

Резултати

Финале 

{|class=wikitable style="text-align:center; font-size:90%"

Укупни биланс медаља у бацању кугле за мушкарце после 20. Европског првенства у дворани 1970—1989.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље.

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резулати ЕП у дворани 1988. на сајту maik-richter.de
 Резултати ЕП 1988. на сајту todor66.com
 Европска првенства у дворани на сајту ЕАА].

Европско првенство у атлетици у дворани 1989.
Бацање кугле на Европском првенству у атлетици у дворани